Piłka ręczna na igrzyskach Ameryki Południowej – międzynarodowe zawody w piłce ręcznej rozgrywane w ramach igrzysk Ameryki Południowej.

Pierwsza edycja została rozegrana w 2002 roku, odtąd zawody w tej dyscyplinie odbywają się na każdych igrzyskach.

Łączna klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Tabela medalowa

Tabela wyników

Kobiety

Tabela medalowa

Tabela wyników

Przypisy

Bibliografia